Чепура — название цапли в южных регионах России.

 Чепура, Екатерина Петровна (род. 1986) — украинский театральный режиссёр и общественный деятель.
 Чепура — река в России, протекает в Пензенской области, Республике Мордовия, Нижегородской области.
 «Чепура» — шмак Каспийской флотилии Российской империи 1741 года постройки.
 «Чепура» — галет Балтийского флота Российской империи 1790 года постройки, участник русско-шведской войны 1808—1809 годов.

См. также